Start Point steht für folgende Landspitzen:

 Start Point (Devon) in Devon, England
 Start Point (Livingston-Insel) auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktika
 Start Point (Südgeorgien) auf Südgeorgien, Atlantik